Светско клупско првенство у фудбалу 2016. је фудбалско такмичење које се одржавало од 8. до 18. децембра 2016. године. То је било 13. светско клупско првенство, а одржавало се у Јапану. Реал Мадрид је у финалу савладао Кашиму Антлерс са 4:2 након продужетака и постао други пут шампион света.

Учешће клубова

Мечеви

Табела

Финале

Референце 

Светско клупско првенству у фудбалу
Фудбал у Јапану
Фудбал у 2016.